Landkreis Rotenburg (Hessen), voormalig district in Hessen.
 Landkreis Rotenburg (Wümme), huidig district in Nedersaksen.